Krzysztof Szkliński (zm. 1642) – sędzia ziemski łucki, poseł na sejmy
 Szymon Tomasz Szkliński (zm. 1627) – starosta zygwulski, poseł na sejmy